Jan Dismas Zelenka – compositore ceco
Karel Zelenka – pattinatore artistico su ghiaccio italiano
Luděk Zelenka – calciatore ceco
Lukáš Zelenka – calciatore ceco